Jeong Woo-yeong est un footballeur sud-coréen, né le  à Incheon (Corée du Sud), jouant au poste d'ailier droit au SC Fribourg.

Biographie

En club 

Avec le Bayern Munich, il dispute son premier match en Ligue des champions le  face au Benfica Lisbonne .

En équipe nationale 

Le , il est sélectionné par Paulo Bento pour participer à la Coupe du monde 2022.

Statistiques

Références

Liens externes 
 

 
Naissance à Incheon
Naissance en septembre 1999
Footballeur sud-coréen
Joueur du FC Bayern Munich II
Joueur du Bayern Munich
Joueur du SC Fribourg